Заппас () — греческая фамилия. Известные носители:

 Заппас, Вирон (1927—2008) — кипрский и греческий шахматист и шахматный композитор.
 Заппас, Евангелис (1800—1865) — греческий общественный деятель, филантроп и бизнесмен.